Коати () — млекопитающее из рода носух семейства енотовых.

Название «коати» происходит из одного местного индейского языка.

Распространена в Белизе, Колумбии (залив Ураба), Коста-Рике, Сальвадоре, Гватемале, Гондурасе, Мексике (кроме Нижней Калифорнии), Никарагуа, Панаме, США (южная Аризона и юго-западный Нью-Мексико).

Занесена в Приложение III CITES в Гондурасе. В Нью-Мексико коати охраняется законом как находящаяся под угрозой исчезновения. Тем не менее, в Аризоне, где обитает большая часть носух США, коати является объектом круглогодичной охоты.

Выделяют 4 подвида коати (Nasua narica):
 N. narica narica
 N. narica molaris
 N. narica nelsoni — носуха Нельсона  , обитает на острове Косумель в Юкатанском проливе. Ранее считалась отдельным видом (Nasua nelsoni) и была занесена в Международную Красную книгу как вымирающий вид (Endangered).
 N. narica yucatanica

Примечания 

Енотовые
Млекопитающие Центральной Америки
Млекопитающие Южной Америки
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1766 году